Fußball-Oberliga 1958 bezeichnet:
* DDR-Fußball-Oberliga 1958, höchste Fußball-Spielklasse der DDR im Jahr 1958
 Fußball-Oberliga 1958/59, höchste Spielklasse der Bundesrepublik Deutschland in der Saison 1958/59
 Fußball-Oberliga 1957/58, höchste Spielklasse der Bundesrepublik Deutschland in der Saison 1957/58